Réunion (französisch) bzw. La Réunion steht für
 Réunion (auch La Réunion), französisches Übersee-Département im Indischen Ozean
 La Réunion, französische Gemeinde im Département Lot-et-Garonne
 La Réunion (Kommune), 1855 gegründete sozialistische utopische Kommune in Texas
 Réunion (oder Reunion), ein Tanzball, besonders in Kurorten
 die Reunionspolitik mit der Ludwig XIV. in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts Gebiete des Heiligen Römischen Reichs annektierte.

Reunion ( für Wiedervereinigung) steht für:
 Wiederformation einer zuvor getrennten Musikgruppe, siehe Comeback#Begriff
 Reunion (Film), Fortsetzung einer abgeschlossenen Serie mit den Originalschauspielern
 Reunion (Fernsehserie), Fernsehserie, USA (2005)

Musik:
 Reunion (Album), Musikalbum von Country Joe and the Fish
 Reunion (Band), Musikgruppe, hatte 1974 den Hit Life Is a Rock

Computerspiele:
 Reunion (Computerspiel), Computerspiel für MS-DOS von 1994
 X³: Reunion, ein Computerspiel der Reihe X (Spieleserie)

Siehe auch:

 Re-Union
 Reunionspolitik Frankreichs im 17. Jahrhundert